Up, Up and Away () — может означать:

Музыка
  — альбом (1967) группы The 5th Dimension.
  — песня с одноимённого альбома.
  — альбом (1967) .
  — альбом (1967) Джонни Мэтиса.

Прочее
  — американский фильм 2000 года.
  — комикс 2006 года.

См. также
 Up, Up and Awry () — эпизод (1991) мультсериала «Чёрный Плащ».
 Вверх и Прочь